De Deuce Customs 32 Ford Tudor is een tweedeurs sedan van de in Australië gevestigde replicaconstructeur Deuce Customs. De wagen is zowel uiterlijk als technisch gezien op Fords gebaseerd. Zoals de naam verraadt, dateert het exterieurvoorbeeld uit 1932. De 32 Ford Tudor staat in de toonzaal voor 9 290 tot 9 500 AUD.

32 Ford Tudor